"El Árbol" puede referirse a:

 El árbol, cuento de María Luisa Bombal, publicado en 1939.
 Supermercados El Árbol, cadena de supermercados de origen vallisoletano.